Die Abkürzung RISC steht für:

 Reduced Instruction Set Computer, eine spezielle Art von Computerarchitektur
 Research Institute for Symbolic Computation, ein Forschungsinstitut der Johannes-Kepler-Universität Linz
 RNA-induced silencing complex, ein Enzymkomplex, der die Expression von Genen mit regulieren kann
 Rotterdam International Safety Center, ein Trainings- und Übungszentrum für Feuerwehren in Rotterdam

Siehe auch:
 Risk

Abkürzung